Тексас има више значења:
 Тексас, савезна држава САД
 Округ Тексас (Мисури), је округ у америчкој савезној држави Мисури
 Округ Тексас (Оклахома), је округ у америчкој савезној држави Оклахома
 Република Тексас, бивша држава у Северној Америци
 Тексас Сити, град је у америчкој савезној држави Тексас